Сан Хуан Чикомезучил има више значења:

 Општина Сан Хуан Чикомезучил (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Чикомезучил (Сан Хуан Чикомезучил, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику